ÖRV steht für:
 Österreichischer Radsport-Verband
 Österreichischer Raiffeisenverband
 Österreichischer Reiseverband
 Österreichischer Restauratorenverband
 Österreichischer Rodelverband
 Österreichischer Ruderverband

örV steht für:
 öffentlich-rechtlicher Vertrag

Siehe auch:
 ORV

Abkürzung